Belmont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belmont Township (Illinois)
 Belmont Township (Iowa)
 Belmont Township (Kansas)
 Belmont Township (Minnesota)
 Belmont Township (North Dakota)
 Belmont Township (South Dakota)